Клив () — фамилия. Известные носители:
 Клив, Крис (род. 1973) — британский писатель и журналист.
 Клив, Мэри Луиз (род. 1947) — американский астронавт.
 Клив, Лукас (Аделина Джорджиана Изабелла Кингскоут; 1860—1908) — английская писательница.